Крупшево — топоним в России:

 Крупшево — деревня в Калининском районе Тверской области
 Крупшево — деревня в Торжокском районе Тверской области